Raspberry Pi OS (dawniej Raspbian) – dystrybucja Linuksa oparta na Debianie, przystosowana do pracy z minikomputerami Raspberry Pi. Został stworzony przez Mike’a Thompsona i Petera Greena, rozwijany jest przez małą grupę deweloperów. Został uznany przez Fundację Raspberry Pi za podstawowy system dla Raspberry Pi.

Menadżerem okien w starszych wersjach jest LXDE. W nowych wersjach środowiskiem graficznym jest PIXEL.

Historia wersji systemu

Przypisy 

Debian
Otwarte oprogramowanie
Wolne oprogramowanie